Køng Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Køng Kirke (Assens Kommune) – en kirke i Køng Sogn i Assens Kommune
 Køng Kirke (Vordingborg Kommune) – en kirke i Køng Sogn i Vordingborg Kommune